

Географія 
Торреш-Новаш розташований в центрі Португалії, в центрі округу Сантарен.

Торреш-Новаш межує на північному сході — з муніципалітетом , на сході — з муніципалітетами ,  і , на південному сході — з муніципалітетом , на півдні — з муніципалітетом , на заході — з муніципалітетом .

Історія 
1190 року португальський король Саншу I надав Торреш-Новашу форал, яким визнав за поселенням статус містечка та муніципальні самоврядні права.

Населення

Примітки

Джерела 
 Torres Novas

Посилання 

 Офіційний сайт 

!